Traversa ima više značenja:
 Traversa (Kozenca)
 Traversa (Firenca)